

События 

 Консулы Луций Марий Перпетуй и Луций Муммидий Феликс Корнелиан.
 Максимин отвёл войско в Паннонию и расположился в Сирмии. Он стал готовиться к войне с сарматами. Возмущение против Максимина нарастает в империи. Он стал грабить города и храмы.

Родились 
 Регина (святая).
 Филипп II Младший, сын и соправитель римского императора Филиппа Араба.

Скончались 
 Гай Цезоний Макр Руфиниан, римский государственный деятель второй половины II века.

См. также